Merak steht für:

 Merak (Fluss), Fluss auf der Insel Timor
 Merak (Stadt), Stadt in Westjava (Indonesien)
 Merak (Ladakh), Dorf im indischen Teil von Kaschmir
 Merak (Stern), Stern Beta Ursae Maioris im Großen Wagen
 ehemals eine Mail-Server-Software, siehe Icewarp Server
 einen Sportwagen von Maserati, siehe Maserati Merak

als Familienname:
 A. J. Merak, Pseudonym des britischen Schriftstellers John S. Glasby (1928–2011)

als Firmenname:
 MERAK (Marke), Dachmarke von Knorr-Bremse für den Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme für Schienenfahrzeuge